, de son vrai nom , née  le  à Kobe et morte le  à Tokyo, est une actrice et femme politique japonaise. 

Au cours de sa carrière politique longue de trente ans, elle occupe plusieurs postes importants. Elle est notamment la première femme présidente de la Chambre des conseillers en 2004. Son nom de pseudonyme est également orthographié Ogi, Ōgi et Ohgi. Elle-même utilise Oogi.

Biographie 
Oogi grandit à Kobe, au Japon. Elle survit aux bombardements de Kobe quand elle a . Elle écrit plus tard que cette expérience forgera sa conviction de défendre la paix et la défense nationale.

Diplômée de l'école de musique de Takarazuka, elle intègre la revue Takarazuka en . Elle fait sa première apparition dans un film en octobre. Elle prend sa retraite de la revue en 1958, et se marie à Kōtarō Hayashi, un acteur de kabuki connu plus tard sous le nom de Sakata Tōjūrō IV.

Oogi reste au foyer pendant un an avant de retourner travailler comme actrice. Elle apparaît dans de nombreuses séries dramatiques et émissions de variétés, par exemple Koi sugata kitsune goten en 1956 ou Profonds désirs des dieux en 1968. Elle anime également un show populaire, Sanji no anata, de 1971 à 1977.

Carrière politique 
Soutenue par Takeo Fukuda, Oogi fait ses débuts politiques en 1977, en étant élue à la Chambre des conseillers en tant que membre du Parti libéral-démocrate. Elle perd son poste en 1989, puis est de nouveau élue en 1993. 

L'année suivante, elle quitté le PLD et rejoint le Shinseitō (« Parti du renouveau »), qui fusionne au sein du Shinshintō (« Nouvelle frontière ») en . Après l'éclatement de ce parti en , Oogi rejoint le Parti libéral, créé par Ichirō Ozawa.

En 2000 Oogi prend son indépendance et fonde le Parti conservateur, dont elle est la première présidente. Le Premier ministre Yoshiro Mori la nomme ministre de la Construction en juillet, puis ministère des Transports en décembre, avant que tous ces ministères et agences fusionnent au sein du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme.

L'échec du Parti conservateur aux élections de 2001 provoque un changement de direction. Oogi est remplacée par Takeshi Noda comme cheffe du parti, qui devient le Nouveau Parti conservateur en .

Oogi fait son retour au Parti libéral-démocrate en 2003. Le , elle est nommée présidente de la Chambre des conseillers, une première pour une femme. Elle participe à ce titre à la Conférence mondiale des présidents de parlements organisée par l'Union interparlementaire en . En , elle effectue une visite officielle en Chine.

En , Oogi annonce sa retraite de la vie politique. Son mandat expire le .

Elle meurt dans un hôpital de Tokyo le 9 mars 2023.

Vie personnelle 
Oogi a deux fils, Tomotaro et Hirotaro, devenus des acteurs de kabuki comme leur père.

Décorations 
 Grand cordon de l'ordre du Soleil levant (2003).  
 Grand cordon spécial de l'ordre de l'Étoile brillante (2008).  
 Grand cordon de l'ordre des fleurs de Paulownia (2010).

Filmographie sélective 
 1956 :  de Nobuo Nakagawa : Akemi

Références

Liens externes 

Actrice japonaise
Membre de la chambre des conseillers du Japon
Personnalité du Parti libéral-démocrate (Japon)
Ministre japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme
Naissance en mai 1933
Naissance à Kobe
Décès à 89 ans
Décès à Tokyo
Décès en mars 2023